Miejscowości w USA:
 Lac du Flambeau – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vilas
 Lac du Flambeau – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vilas
Gminy w USA:
 Lac du Flambeau (ang. Lac du Flambeau Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vilas